National Bank of Commerce Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 National Bank of Commerce Building (Arkansas), ID-Nr. 93000423
 National Bank of Commerce Building (Missouri), ID-Nr. 99000530